Минатула Мугутдинович Даибов (, Кяхулай, Дагестанская АССР) — советский борец вольного стиля, призёр чемпионатов мира и Европы.

Биография 
Родился Минатулла в Кяхулае — пригородном посёлке Махачкалы.

Спортивная карьера 
 Чемпионат Европы: 1986 (3 место) 
 Чемпионат мира: 1985 (2 место)
 Чемпионат СССР: 1984 (2 место), 1985 (1 место)

Спортивные звания 
 Лучший борец Дагестана — 1985

Примечания

Ссылки 
 

Борцы СССР
Чемпионы СССР по вольной борьбе